1666 est une année du calendrier grégorien.

 1666 est le cinquième tome de la série de bande dessinée L'Histoire secrète.

Homonymie de nombre